Senyors de Coucy:
 Enguerrand I de Coucy (Enguerrand de Boves), comte d'Amiens i senyor de Coucy 1080-†1116 
 Enguerrand II de Coucy (Enguerran de La Fère o de Marle), senyor de Coucy, de Marle, de La Fère, de Crécy (sur-Serre), de Vervins, de Pinon, de Landouzy (la-Ville), de Fontaine (lès-Vervins) i altres llocs, 1130-†1149 : 
 Enguerrand III de Coucy (Enguerran el Gran o el Constructor), comte de Roucy (1200-?) senyor de Coucy, de Marle, de La Fère, de Crécy (sur-Serre), de Vervins, etc. 1191-†1242 
 Enguerrand IV de Coucy, senyor de Coucy, de Marle, de La Fère, etc. 1251-†1311
 Enguerrand V de Coucy, senyor de Coucy, Marle, La Fère, Oisy, Havrincourt en Cambrésis, Montmirail, Condé-en-Brie i Châlons-le-Petit (?) 1311-+ després de 1321 
 Enguerrand VI de Coucy, senyor de Coucy 1335-†1347 
 Enguerrand VII de Coucy, senyor de Coucy, baró i després comte de Bedford, nomenat comte de Soissons pel rei d'Anglaterra, 1347-†1397